

Прізвище 
 Гайдемарі Райнек — німецька плавчиня

Райнек — місто в кантоні Санкт-Галлен